4-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1959 Ballon d’Or)»
15 декабря 1959 года

Золотой мяч: 
 Альфредо Ди Стефано

(второй раз)

< 3-я Церемонии вручения 5-я >
Золотой мяч 1959 года (фр. 1959 Ballon d’Or) — 4-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Обладателем награды во второй раз стал испанский нападающий мадридского «Реала» Альфреди Ди Стефано. Он стал первым двукратным обладателем награды. Ди Стефано опередил Раймона Копа и Джона Чарльза.

Результаты голосования были опубликованы в номере 718 France Football 15 декабря 1959 года. В состав жюри входили 20 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 300 баллов; максимально игрок мог получить 100 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1959 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1959 году